Maybrick ist der Familienname folgender Personen:

 James Maybrick (1838–1889), englischer Baumwollhändler, wurde fälschlich als Jack the Ripper identifiziert
 Michael Maybrick (1841–1913), britischer Sänger (Bariton), Organist, Komponist und Bürgermeister von Ryde